Polizei es policía en Alemania

Agencias nacionales  
 Bundespolizei - Policía federal de Alemania.
 Bundespolizei - Policía federal de Austria.
 Landespolizei - Policía de los Länder de Alemania.
 Polizei beim Deutschen Bundestag - La policía específica del parlamento alemán.

Unidades policiales 
 Autobahnpolizei - La Policía de tráfico en los países y regiones germanoparlantes.
 Bahnpolizei - Las Policías de ferrocarriles en Alemania, Austria y Suiza.
 Bereitschaftspolizei - Grupo de apoyo a las unidades antidisturbios de Alemania.
 Kriminalpolizei - La Policía de investigación criminal en los países germanoparlantes.
 Schutzpolizei - La policía uniformada.
 Wasserschutzpolizei - Unidad policial deplegada en ríos, lagos y canales.

Organismos desaparecidos 
 Geheime Staatspolizei (Gestapo) - Policía secreta de la Alemania nazi.
 Kriminalpolizei (KriPo) - Fuerza de policía que existió durante la Alemania nazi.
 Ordnungspolizei (OrPo) - Fuerza de policía regular que existió durante la Alemania nazi.
 Sicherheitspolizei (SiPo) - Policía que existió en Alemania entre 1936 y 1939.
 Transportpolizei (TraPo) - Policía de ferrocarriles de la Alemania oriental.
 Volkspolizei (VoPo) - Policía de la República Democrática Alemana (RDA).

Palabras y frases en alemán
Policía de Alemania